Il doppio del torneo di tennis Nettingsdorf Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Björn Jacob e Michael Kohlmann che hanno battuto in finale Thomas Buchmayer e Thomas Strengberger 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Bernardo Mota /  Attila Sávolt (quarti di finale)
 Petr Pála /  Udo Plamberger (quarti di finale)

 Bernardo Martínez /  Rogier Wassen (semifinali)
 Eduardo Medica /  Sebastián Prieto (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nettingsdorf Challenger 1997